Perchtold ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Perchtold (* 1993), österreichische Radrennfahrerin
 Marco Perchtold (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Peter Perchtold (* 1984), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Berchtold